Prowincja – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych
 prowincja – jednostka podziału administracyjnego niektórych państw świata:
 prowincje w I Rzeczypospolitej
 prowincje w Afganistanie
 prowincje w Angoli
 prowincje w Arabii Saudyjskiej
 prowincje w Argentynie
 prowincje w Belgii
 prowincje w Burkina Faso
 prowincje w Chinach
 prowincje w Ekwadorze
 prowincje w Estonii
 prowincje na Filipinach
 prowincje w Finlandii
 prowincje w Gabonie
 prowincje w Hiszpanii
 prowincje w Holandii
 prowincje w Indonezji
 prowincje w Irlandii
 prowincje w Japonii (dawny podział kraju, przed 1871 r.)
 prowincje w Kamerunie
 prowincja w Kanadzie
 prowincje w Korei Południowej
 prowincje w Korei Północnej
 prowincje w Kostaryce
 prowincje na Kubie
 prowincje w Mozambiku
 prowincje w Pakistanie
 prowincje w Panamie
 prowincje w Prusach
 prowincje w Południowej Afryce
 prowincje w Sierra Leone
 prowincje w Tajlandii
 prowincje w Turcji
 prowincje we Włoszech
 prowincje rzymskie – jednostki administracji cesarstwa rzymskiego poza Italią
 prowincja kościelna – jednostka administracji kościelnej
 prowincja zakonna – jednostka administracji zakonnej
 Prowincjami – kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej.
 prowincja – obszar daleko od stolicy
 Prowincja – album zespołu Akurat
 Prowincja – krakowska kawiarnia
 Prowincja – czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Opolu od grudnia 2006 roku, redaktor naczelny i założyciel pisma Łukasz Zalewski, główne działy: wizje prowincji, na prowincji, z prowincji, literatura, taniec, teatr, film, sztuka, pismo dotowane ze środków samorządowych ukazuje się nieregularnie, wydawca: Wydawnictwo Stowarzyszenia Młodych Poetów, ISSN 1897-1741